Sclerostyla polyforata är en ringmaskart som beskrevs av Jager 1983. Sclerostyla polyforata ingår i släktet Sclerostyla och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
polyforata